Distrikt La Unión bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt La Unión (Dos de Mayo), Distrikt in der Provinz Dos de Mayo (Region Huánuco)
 Distrikt La Unión (Piura), Distrikt in der Provinz Piura (Region Piura)
 Distrikt La Unión (Tarma), Distrikt in der Provinz Tarma (Region Junín)